Qaarsup Iterlaa bezeichnet:
 Qaarsup Iterlaa (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaarsup Iterlaa (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland